Shaheed Minar steht für:

Shaheed Minar (Chittagong), Denkmal in Chittagong 
Shaheed Minar (Dhaka), Denkmal in Dhaka
Shaheed Minar (Kalkutta), Denkmal in Kalkutta